«Волна преступности» () — фильм режиссёра Андре Де Тота (США, 1954 год);
 «Волна преступности» () — фильм режиссёра Сэма Рейми (США, 1985 год);
 «Волна преступности» () — телесериал (Польша, 2003 год)